L'athlétisme aux Jeux paralympiques est une épreuve paralympique  qui est un dérivé de l'athlétisme.

Tableau des médailles 
Le tableau ci-dessous représente, par nations, le nombre de médailles obtenues lors des Jeux paralympiques d'été depuis la première édition à Rome en 1960 jusqu'à celle de Rio en 2016.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Disciplines paralympiques